John Rankine ist der Name folgender Personen:

* John Rankine (Politiker) (1801–1864), australischer Arzt und Politiker
 John Rankine (Jurist) (1846–1922), schottischer Jurist
 John Rankine (Gouverneur) (1907–1987), britischer Kolonialbeamter
 John Rankine, Pseudonym des britischen Science-Fiction-Autors Douglas R. Mason (1918–2013)